Капо́тня — название нескольких объектов в Москве:
 Капотня — район в Юго-Восточном административном округе и соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование.
 Капотня — бывшее село на левом берегу Москвы-реки, вошедшее в состав Москвы в 1960 году.
 Улица Капотня — улица на территории района Капотня.